Ллейтон Г'юїтт був чемпіоном попереднього року, але у півфіналі його переміг Андре Агассі.

Піт Сампрас виграв свій останній титул на турнірах Великого шолома, перемігши у фіналі свого запеклого суперника Андре Агассі. Після цього Сампрас більше не виступав на турнірах ATP.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 2002 US Open Men's Singles draw

2002 у тенісі‎
Відкритий чемпіонат США з тенісу